Полево́е — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Полевое — бывшее село в подчинении горадминистрации Актобе.

Киргизия 
 Полевое — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
 Полевое — село в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Полевое — село в Ивановском районе Амурской области.
 Полевое — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области.
 Полевое — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Полевое — исчезнувшее село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Полевое — село в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Полевое — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Полевое — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Полевое — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Полевое — село в Лесозаводском городском округе Приморского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Полевое — село в Джанкойском районе.
 Полевое — исчезнувший посёлок в Ленинском районе.

Украина 
 Полевое — село в Барском районе Винницкой области.
 Полевое — село в Пятихатском районе Днепропетровской области, ликвидировано в 1991 году.
 Полевое — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Полевое — посёлок в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Полевое — село в Мироновском районе Киевской области.
 Полевое — село в Перевальском районе Луганской области.
 Полевое — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Полевое — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Полевое — село в Гребёнковском районе Полтавской области.
 Полевое — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Полевое — село в Каланчакском районе Херсонской области.
 Полевое — село в Корюковском районе Черниговской области.

См. также 
 Полевая
 Полевой